Размер обуви — цифровой или буквенно-цифровой код, определяющий некоторые линейные размеры обуви.

Чаще всего размер определяет только длину стопы (длину стельки) либо длину колодки, используемой для изготовления обуви (примерно на два размера больше длины стопы). Может также указываться полнота (ширина стопы), но обычно производители выпускают обувь, предназначенную только для «средней» ширины стопы человека.  

Существует несколько систем обозначения размеров обуви:

 Шти́хмасовая (старая французская мера длины), размер обувной колодки в штихах (1 штих = 6,67 мм или 2/3 см) : 37, 38, 39 и так далее.
 Дюймовая (английская и американская), размер в барликорнах (1/3 дюйма = 8,47 мм) от заданного минимального размера обувной колодки: 10, 10,5, 11 и так далее.
 Метрическая (Мондопойнт), размер определяется по длине стопы в миллиметрах: 200; 202,5; 205; 210; 215; 217,5 и так далее.

В России принята метрическая система размеров Мондопойнт (ГОСТ 24382—80 и ГОСТ 11373—88, ГОСТ Р 58149-2018).

Мондопойнт 

Мондопойнт () — международная система стандартных метрических размеров обуви, впервые введённая стандартами ISO 2816:1973 «Fundamental characteristics of a system of shoe sizing to be known as Mondopoint» и ISO 3355:1975 «Shoe sizes — System of length grading (for use in the Mondopoint system)». Текущая версия международного стандарта ISO 9407:2019 «Shoe sizes — Mondopoint system of sizing and marking» (ГОСТ Р 58149-2018 «Размеры обуви. Система определения размеров „Мондопойнт“ и маркировка»).

Размеры задаются по длине и ширине стопы. Длина стопы определяется как длина проекции стопы на горизонтальную плоскость, измеренная между двумя линиями, перпендикулярно касающимися кончиков наиболее выступающего пальца и выступающей части пятки.

Для определения стандартных длин используется сетка с шагом 5 мм и 7,5 мм. Обувь стандартного размера подходит для указанной в размере средней длины стопы, а также для стоп, отличающихся от средней длины не более, чем на половину длины соответствующего шага.
 
Также задаётся ширина стопы в миллиметрах, которая измеряется как длина проекции между двумя вертикальными линиями, контактирующими с первым и пятым плюснефаланговым суставом. Ширина может указываться на ярлыке — например, 240/95 означает среднюю длину стопы 240 мм и ширину стопы 95 мм. Длина стопы иногда приводится в сантиметрах.

Также при производстве может использоваться периметр окружности стопы, измеренный гибкой сантиметровой лентой через те же основные точки, что и при измерении ширины стопы. Окружность стопы используется в японском варианте стандарта для определения дополнительной буквенной системы обозначения полноты стопы.

Система Мондопойнт широко используется для спортивной обуви, лыжных и конькобежных ботинок, балетных туфель (пуантов). Является стандартной системой размеров обуви в России и бывших странах СССР, а также в Японии, Китае, Южной Корее; также используется в вооружённых силах стран НАТО.

ГОСТ 11373—88 
Принятые в СССР и России стандарты ГОСТ 24382—80 «Обувь спортивная. Размеры» (на базе ISO 2816:1973 и ISO 3355:1975) и ГОСТ «11373—88 Обувь. Размеры» (ISO 3355:1975) определяют размеры обуви по длине стопы в метрической системе с шагом 5 и 7,5 мм, а также предоставляют таблицы для приблизительной конвертации в европейский штихмасовый размер с шагом 6,67 мм. Размерная сетка основана на стандарте Мондопойнт.

При умножении штихмасового размера обуви на 2/3 получается длина обувной колодки в сантиметрах; подходящая длина стопы обычно меньше на 2-2,5 размера (от  до  см или 13,3-16,7 мм), однако разница может варьироваться от 7 до 20 мм в зависимости от фасона и полноты обуви. Приведённые в таблице перевода штихмасовые размеры для взрослой обуви меньше рекомендованных ISO/TS 19407 (ГОСТ Р 57425) значений на величину от ½ до 1 размера; для детской обуви — меньше на величину до 1½ размера. Это означает, что для одной и той же длины стопы подходящая обувь зарубежных производителей может быть маркирована примерно на 1 европейский размер больше обуви российского производства.

ISO/TS 19407 
Международный стандарт ISO/TS 19407:2015 «Footwear — Sizing — Conversion of sizing systems» (ГОСТ Р 57425—2017 «Обувь. Определение размера. Перевод систем определения размера») определяет методы перевода размера обуви между тремя основными системами — Мондопойнт (длина стопы с шагом 5 мм и 7,5 мм), европейская система (длина колодки с шагом 2/3 см) и система США и Соединённого Королевства (длина колодки с шагом 1/3 дюйма). Приведены таблицы со значениямми длины стопы для базовых размеров в каждой системе.

Определение размера 
Европейские и британские взрослые размеры определяются по длине обувной колодки, которая пересчитывается из длины стопы в миллиметрах добавлением двух обувных размеров в соответствующей системе:

 
 

где  — длина стопы в мм.

Из формул выводится прямой перевод между системами размеров обуви:

 
 
 

Американский мужской размер отличается добавлением единицы к британскому размеру, американский женский размер - двух единиц.  Британские детские размеры меньше взрослых на 12 единиц, американские детские меньше британских детских на четверть барликорна (на одну двенадцатую дюйма).

Рассчитанные по формулам точные длины стоп для американского и европейского размера могут содержать периодические десятичные дроби, так как требуется деление на число 3. Для практических целей используются приблизительные значения шага (6,67 и 8,47 мм) и полученные значения длины стопы округляются вверх до десятичных долей миллиметра, а соответствующие размеры — вверх до ближайшего половинного размера либо до ближайшего размера по сетке Мондопойнт.

Также для сведения приводятся диапазоны типичных длин колодок для каждого размера (от 13 до 25 мм к длине стопы для взрослых размеров, 8% больше длины стопы и 6 мм сверху - для детских ).

Маркировка обуви 
Стандарт рекомендует первым указывать на этикетке основной размер в системе, использующейся при производстве данной модели обуви, выделяя его жирным шрифтом, и также приводить на этикетке примерные размеры в других системах.

Для быстрого перевода размеров обуви, маркированной в одной из систем, используются упрощённые таблицы перевода. Соответствующие размеры округляются до ближайшего большего, чтобы обеспечить лучший комфорт для ноги.

Полнота обуви

Великобритания 
 тип «C» — для ног с узкой ступнёй;
 тип «D» — для ног у́же нормальных;
 тип «F» или «Fx» — для нормальных ног;
 тип «G» — для более крепких («массивных») ног;
 тип «H» — для полных ног (широких стоп с широкими косточками);
 тип «H 1/2» — для очень полных ног (очень широких стоп с широкими косточками).
 Если полнота не указана, значит, обувь нормальной полноты.

США 
Женские:
 4A = очень узкие, , SS;
 3A = узкие, , S;
 2A = тонкие, , N;
 B = средние, , M;
 C = широкие, , W;
 D = двойной ширины, , WW;
 E = тройной ширины, , WWW.

Мужские:
 3A (AAA);
 2A (AA);
 A;
 B (N — Narrow, узкий);
 C (N — Narrow, узкий);
 D (M — Medium, средний);
 E (W — Wide, широкий);
 2E (EE, 2W, 3W);
 3E (EEE);
 4E (EEEE).

См. также 
 Размеры одежды

Примечания

Ссылки 
 Интерактивная таблица размеров обуви

Обувь
Одежда